Le Sporting Club Hazebrouckois (ou SC Hazebrouck) est un club de football français fondé en 1907. Le club du président Régis Mahieu évolue au plus haut niveau du championnat régional de la Ligue des Hauts de France. Le club possède plus de 500 licenciés.

Histoire 
Le Sporting Club Hazebrouckois (SCH) a été créé en 1907 sous le nom de l’Union Sportive Hazebrouckoise, par Mr Théodore VANLERBERGHE. L’union est dissoute durant la guerre 1914/1918, un groupe de dirigeant la relance.

La ville ne pouvant se soucier de créer un stade, avec l’aide de fermiers, une pâture fut aménagée en terrain de football au lieu-dit « Le VERT VALLON ». L’art du jeu du foot a été appris par les soldats anglais durant la guerre. Le , l’US Hazebrouckoise est inscrite à la Ligue du Nord de Football sous le  et à la Fédération Française de Football Association sous le , le . En 1930, le premier stade fut construit par la ville, le stade Léon Piquet, rue du Maréchal Delattre de Tassigny, l’US Hazebrouckoise changera de nom pour devenir le Sporting Club Hazebrouckois (SCH) et adopter les couloirs noires et blanches sous la présidence de Mr LESAGE.

En 1931, le SCH gagnait son premier titre, le titre du championnat de  division. En 1933, Maurice CARON devient le Président et ce jusqu’en 1938. En 1934, il s’assurait le titre de champion intergroupe de la  division de la Ligue du Nord. Premier de son groupe, le dernier match joué à Hazebrouck contre l’US Estaires réunira 600 spectateurs. En 1936, le Sporting a été champion de  division et en 1937 champion de Division d’Honneur de la Ligue du Nord, le plus haut rang. La guerre coupera malheureusement le club dans son élan. De 1938 à 1945, le docteur VANLERBERGHE fut le président durant la guerre 1939/1945. Le club continuera à pratiquer le football dans la difficulté de l’époque de cette guerre. Néanmoins en 1942, le Sporting avait déjà très fière allure.

En 1945, après la Libération, il fut reclassé en  par la Ligue du Nord de football. De 1946 jusqu’en 1951, le SCH évoluera en championnat de District Flandre sous la présidence de Mr André WULLEMAN, assisté de Mr Emile DOUTRELAND. Le siège du club était situé au café de la Bourse, place du Général de Gaulle. En 1950, l’équipe première avait belle allure, avec quelques renforts d’Auchel et César URBANIAK, ex-pro du C.O.R.T (CO Roubaix Tourcoing), qui assurait les fonctions d’entraineur. L’équipe était composée entre autres de Fred SANSSEN, Jean SAMSOEN, WAZIK, JOSÉ ou Maxime LEGRAND. À la fin de la saison 1950/1951, Mr André WULLEMAN pour raisons professionnelles, céda la présidence à Mr Georges DEGROOTE, rejoint dans le comité par Marcel PANNEQUIN et Maxime CAMERLYNCK. En 1957, le Sporting accède en Promotion d’Honneur. Le Président Geogres DEGROOTE cède en fin de saison la présidence à Mr Maurice SERGHERAERT de 1958 à 1964 avec le docteur COTAERE.

À la fin de l’année 1964, Mr DEGROOTE revient à la présidence du club. En 1968, avec notamment le retour de Christian SERGHERAERT en provenance de Dunkerque, l’équipe, composée entre autres de Régis CAULIER, José ANDRÉ, Alain SOHIER, Christian DEVYNCK, André FOULON, Henri BOURDON, Pascal DRUANT, Bernanrd BOLLIER, Coco VANWORMOUT, Bernard IOOS ou encore Jacky MEDEZ, finit champion et accède en Division d’Honneur. De plus, ils remportent la Coupe des Flandres, battant Oignies 3 buts à 0 à Merville. La saison 1968/1969 voit arriver Mr Jean PARISSEAUX en tant que nouvel entraineur. En 1969/1970, deux recrues importantes arrivent au club, Michel DARCNICOURT, gardien de but, et Jean-Pierre DAIRIN, libéro. À l’issue de cette saison, le SCH accède à la  division, et élimine le LOSC en Coupe des Flandres.

À la suite de la montée en D3 en 1970/1971, la municipalité procède à l’éclairage du stade et l'érection d'une tribune de  places assises en 1973. L’inauguration eut lieu le 10/11/1970 avec un match amical contre le LOSC. Le , l’équipe de France Féminine dispute leur première rencontre international officiel face aux Pays-Bas au Stade Damette. Les françaises acquirent leur qualification pour leur première Coupe de Monde au Mexique ce jour-là en l’emportant 4 buts à 0. En 1971/1972, lors de la deuxième saison en  division, le club termine à la  place et note les arrivées des frères LIONET (Pierre, Bernard, Jean et Marc accompagnés du tout jeune Irénée). La saison 1972/1973 se termina en apothéose avec une accession en deuxième division (D2) terminant champion de D3 devant Reims, Valenciennes et Abbeville.  spectateurs assistent aux débuts du club en Division 2 à domicile face aux voisins de Dunkerque (1 – 1). En 1973/1974, grâce à une dernière victoire à Poitiers 3 buts à 1, le SCH se maintient en D2. Georges DEGROOTE cède la présidence à Mr Jacques SAMAILLE pour la saison 1974/1975, présidence qu’il assumera jusqu’au terme de la saison 1977/1978, année de la descente du club en Division 3 (D3).

Hazebrouck jouera donc cinq saisons consécutives en Division 2, de 1973 à 1977 et connaitra son premier parcours en Coupe de France. En effet, pour la première fois de son histoire, le SCH atteint les  de finale de la Coupe de France en 1975 mais est sorti par Lille OSC à Dunkerque (1-4). Au cours de leur troisième année en D2, après l'arrivée de Pierre Mankowski à l'intersaison, le club se retrouve troisième pour finir à une honorable septième place avec dans ses rangs des joueurs tels que Bruno Metsu, Alex Dupont ou Jean-Marc Nobilo, qui ont ensuite fait les beaux jours de clubs professionnels ou de nations en tant qu’entraineur.  La saison suivante, Hazebrouck finit dernier et retrouve la D3. Il s'ensuit le départ de beaucoup de joueurs ainsi que du président Samaille. Mr Jean-Pierre VANDEVOORDE lui succède et assume la présidence de 1978 à 1985. Fin 77/78, Michel Dumont prend les rênes de l'équipe qu'il constitue de jeunes joueurs et quelques cadres restés au club (Bourdon, Sergheraert, Bogaert, Lionet et Willems). Le club connaitra de nouveau deux nouveaux  de finale en 1982 en étant éliminé par Chaumont (D3) 2 – 0 en prolongations à Sedan puis en 1983 une nouvelle fois par le LOSC (D1), toujours à Dunkerque (0 – 2). En 1985, Mr Jean-Pierre VANDEVOORDE quitte la présidence, lui succédera un triumvirat composé de Mr Pierre LIONET, Mr Christian SERGHERAERT et Mr Pierre GALBRUN.

Le SCH resta en D3 jusqu’en 1984/1985, redescendit en 1986/1987 en D4 puis remonta immédiatement en D3 en 1986/1987. La saison qui suivit fut présidée par Pierre LIONET et Christian SERGHERAERT. Pierre LIONNET assuma seul la présidence en 1988/1989 en D4 puis en Division d’Honneur (DH) de 1989 à 1991. C’est en 1991 que Mr Jean-Pierre VANDEVOORDE repris la présidence et ce jusque la saison 1997/1998 toujours en Division d’Honneur. Il laissa la succession à Mr Michel BOUVE de la saison 1998/1999 jusqu’à la saison 2004/2005. Puis Régis MAHIEU prit la présidence en 2005 avec Jacques CLAEYS président délégué. En 2006/2007 avec Philippe LEMETTRE, revenu à la tête du club, le Sporting retrouve un niveau national avec l’accession en CFA2 à la suite du titre de champion de Division d’Honneur au printemps 2017 pour le centenaire du club.

Cependant après 4 ans en CFA2 et une belle  place en 2008/2009, où le SCH manque de peu de monter en CFA, suivi d'une  place en 2009/2010, il finira ensuite  sur 16 de sa poule en 2010/2011, le SCH se retrouve en championnat de Division d'Honneur (DH). Régis MAHIEU quitta la présidence du club au début de la saison 2011/2012, c’est Jacques CLAEYS qui occupera  la fonction jusqu’en septembre 2020.  Le Sporting connaitra une nouvelle descente en 2012/2013 au terme d'une saison difficile qui verra le club terminer bon dernier de DH connaissant la démission de son entraineur Philippe LEMETTRE peu après le début de saison. Il a été remplacé par Frédéric PERSOON.

Le SCH se retrouve donc en DHR pour la saison 2013/2014, division qu'il n'avait plus connu depuis plus de 60 ans. En 2014/2015, le SCH termine à la  place du championnat ce qui lui permettra de retrouver la Division d'Honneur (DH) après 2 saisons en DHR. En 2015/2016, pour son retour en Division d'Honneur (DH), le SCH enregistrera son maintien lors de la dernière journée grâce à sa place sur 14, dans un championnat exceptionnel qui connaitra 5 descentes en division inférieure. La saison 2015/2016 aura cependant été mémorable pour les Hazebrouckois grâce à leur parcours en Coupe de France où ils élimineront successivement Arras (CFA), Le Touquet (DH) et Aubervilliers (CFA). Le parcours s'arrêtera aux portes des  de finale, avec une courte défaite 1 but à 0 face à Dunkerque (National) au  tour.

En 2016/2017, le SCH continua son parcours en Coupe de France en prenant sa revanche et en éliminant Dunkerque 1 but à 0 lors du  tour de Coupe de France au Stade Damette. Le parcours en championnat est tout aussi brillant avec une  place obtenue à la fin de la saison.

En 2017/2018, année du  anniversaire du club, le Sporting Club d'Hazebrouck connaitra de grandes émotions, toujours en Coupe de France. En effet, le SCH réalise un grand exploit et élimine Quevilly Rouen Métropole, club de Ligue 2, sur le score de 2 buts à 1 lors du  tour de la Coupe de France devant plus de 2500 spectateurs. Au tour suivant, la magie de la Coupe de France opérera toujours puisqu’ils viendront à bout de Beauvais (N2, ex-CFA). Le Sporting Club d'Hazebrouck se qualifie donc pour le   de finale de son histoire, 35 ans après le dernier. Le tirage au sort offrira une rencontre de prestige aux hazebrouckois avec la venue du SM Caen, club de Ligue 1 au Stade Damette devant plus de 3000 spectateurs. Après une superbe prestation, les joueurs de Frédéric PERSOON, entraineur depuis 6 ans, s’inclineront avec les honneurs 2 buts à 0 dans un stade complètement acquis à leur cause.

Depuis septembre 2020, Régis Mahieu est de nouveau le président du SC Hazebrouck.

Identité du club

Logos

Résultats sportifs

Palmarès
Championnat 
Champion Division 3-Nord : 1973
Vice-Champion de Division 4 groupe A 1986
Champion DH-Nord Pas-de-Calais : 2007
Vice-champion DH-Nord Pas-de-Calais : 1970

Coupe des Flandres                                                                                
Vainqueur en 1967

Bilan saison par saison

Parcours en coupes nationales

Coupe de France 
1975 : alors qu'il est en  division, le club est éliminé en  de finale par le LOSC (D1) à Dunkerque sur le score de 4-1.
1982 : cette année-là, SC Hazebrouck se fait éliminer en  de finale par un club de la même division qu'elle (D3). L'équipe perd 2-0 après prolongation face à Chaumont au stade de Sedan.
1983 : toujours en  division, le club se fait une nouvelle fois éliminer en  de finale sur le score de 3-0 à Dunkerque face au LOSC, club de  division.
2018 : alors qu'ils évoluent en Régionale 1 (soit la  division), les joueurs du SC Hazebrouck éliminent un club de National 2 et de Ligue 2 que sont respectivement l'AS Beauvais Oise et l'US Quevilly Rouen. Le club est éliminé une nouvelle fois en  de finale en s'inclinant sur le score de 2-0 face au SM Caen, club de Ligue 1.

Coupe Gambardella 
 de Finale 2005 :
le SC Hazebrouck est éliminé par l’En Avant Guingamp (0-5)
 
 de Finale 1990 :
le SC Hazebrouck est éliminé par le Paris SG (0-3)

 de Finale 2011 :
le SC Hazebrouck est éliminé par le Valenciennes FC (0-4)

 de Finale 2020 :

le SC Hazebrouck est éliminé par l’En Avant Guingamp (0-0) (TAB: 4-5)

Personnalités du club

Président 
 1907-19??:  Théodore Vanlerberghe
 19??-1933 :  Mr Lesage
 1933 -1938 :  Maurice Caron
 1938-1945 :  Dr Vanlerberghe
1946 - 1951 :  André Wulleman
1951 - 1958 :  Georges Degroote
1958 - 1964 :  Maurice Sergheraert
1964 - 1974 :  Georges Degroote
1974 - 1978 :  Jacques Samaille
1978 - 1985 :  Jean-Pierre Vandevoorde
1985 - 1986 :  Pierre Lionet - Christian Sergheraert - Pierre Galbrun
1986 - 1988 :  Pierre Lionet - Christian Sergheraert
1988 - 1991 :  Pierre Lionet
1991 - 1998 :  Jean-Pierre Vandevoorde
1998 - 2005 :  Michel Bouve
2005 - 2012 :  Régis Mahieu
2012 - 2020 :  Jacques Claeys
Depuis 2020 :  Régis Mahieu

Entraîneurs 

 1963-1969:  Joseph Samsoen
 1969-1978 :  Jean Parisseaux
 1978-1980 :  Michel Dumont
 1980-1983 :  Bernard Placzek
 1983-1985 :  Maryan Ostrowski et  André Charlet
 1985-1990 :  Michel Lepoutre
 1990-1991:  Philippe Lemettre
 1991-1993 :  Maryan Ostrowski
 1993-1994 :  Bernard Hermetz
 1994 -1996 :  Tony Gianquinto
 1997 - 1998 :  Jérome Zuin sous la houlette de Maryan Ostrowski
 1998-2003 :  Philippe Lemettre
 2003-2006 :  Patrick Dehongher
 2007-2012 :  Philippe Lemettre
 2012 - :  Frédéric Persoon

Joueurs vedettes

Effectif

Annexes

Liens externes

Références 

Hazebrouck
Hazebrouck
Club de football fondé en 1907
Hazebrouck